Marcel Callo: katholieke jeugdwerker en tegenstander van het nationaalsocialisme
 Kurt Levie Callo: Rotterdams verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Kallo: oude schrijfwijze van deelgemeente van de gemeente Beveren